File (verkeer) (uitspraak: fiele), een rij langzaam rijdende of stilstaande voertuigen
File (lied), een lied uit 1976 van André van Duin op de melodie van Feelings
Bestand (computer) (Engels: file, uitspraak: faajl ), een geordende verzameling van gegevens op een computer
file (Unix), een opdracht aan het besturingssysteem (meestal Unix) om het bestandstype in beeld te brengen